Семир Бен-Амор (6 мая, 1982, Хельсинки, Финляндия) — финский хоккеист тунисского происхождения.

Чемпион мира среди юниоров 2000 года в составе сборной Финляндии.

В сентябре 2012 года был наказан за драку с хоккеистом Вилле Пелтоненом во время матча между командами «Йокерит» и ХИФК в серии игр European Trophy c дисквалификацией игрока на 18 игр в чемпионате Финляндии СМ-Лиге. Также, на период разбирательства, от игр были отстранены 3 других игрока, два тренера, а «Йокерит» был оштрафован на 40 тысяч евро.

31 декабря 2012 года, за нанесённые побои, уездный суд Хельсинки приговорил Бен-Амора к 60 суточным штрафам (3540 евро).

26 января 2017 года принял решение о завершении игровой карьеры.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 Страница результатов Семир Бен-Амора 

Хоккеисты Финляндии
Игроки ХК «Эспоо Блюз»
Игроки ХК «Эссят»
Игроки «Луизиана АйсГейторз»
Игроки «Данбери Трэшерз»
Игроки ХК «Лукко»
Игроки ХК «Йокерит»
Игроки ХК «Киекко-Вантаа»